Odette Pilpoul (1906-2004), résistante française et Juste parmi les nations
 Pilpoul : sorte de gymnastique intellectuelle autour d'une étude systématique du Talmud